Le sigle UET peut faire référence à :

 Union européenne du trot
 Universiteti Europian i Tiranës, l'université européenne de Tirana en Albanie

Homonymie d'acronyme